CBO pode referir-se a:

 Classificação Brasileira de Ocupações - norma oficial de classificação de atividades econômicas e profissionais no Brasil;
 Carência bioquímica de oxigénio - quantidade de oxigênio consumido na degradação da matéria orgânica por processos biológicos, sendo expresso em mg/L.
 Confederação Brasileira de Orientação - entidade que regulamenta a prática dos esportes de orientação no Brasil.
 CBO (sanduíche), vendido pelo McDonald's

Desambiguações de siglas